Андреас Раудсепп (; р. 13 декабря 1993, Тапа, Ляэне-Вирумаа) — эстонский футболист, полузащитник.

Карьера 
Начал заниматься футболом в секции клуба «Коткас». С 2007 года Раудсепп находился в системе «Левадии». Долгое время выступал во второй команде. В 2011 году дебютировал за основной состав. Вместе с «Левадией» Раудсепп становился чемпионом, обладателем кубка и Суперкубка Эстонии. По окончании сезона 2017 года покинул клуб.

В дальнейшем выступал за «Калев» (Таллин) и «Нымме Калью». По окончании сезона 2020 года завершил карьеру.

Всего в высшей лиге Эстонии сыграл 223 матча и забил 11 голов.

Сборная 
Андреас Раудсепп прошёл все ступени юношеских сборных страны. С 2012 года он выступал за молодежную сборную Эстонии.

27 декабря 2014 года полузащитник дебютировал за главную команду в товарищеском матче против сборной Катара. Всего в 2014—2016 годах провёл 7 матчей за сборную.

Достижения 
 Чемпион Эстонии: 2013, 2014.
 Серебряный призёр чемпионата Эстонии: 2012, 2015, 2016, 2017
 Обладатель Кубка Эстонии: 2011/12, 2013/14
 Обладатель Суперкубка Эстонии: 2013, 2015

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте Федерации футбола Эстонии

Футболисты Эстонии
Игроки сборной Эстонии по футболу
Игроки ФК «ФКИ Левадия»
Игроки ФК «ФКИ Левадия U21»
Игроки ФК «Вильянди»
Игроки ФК «Валга Уорриор»
Игроки ФК «Калев» Таллин
Игроки ФК «Нымме Калью»
Игроки ФК «Нымме Калью-2»